A Noruega participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1900, e enviou atletas para competirem na maioria dos Jogos Olímpicos desde então, exceto pelos poucos prestigiados Jogos de 1904 e pelo boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980.

A Noruega foi sede dos Jogos em duas ocasiões:
Jogos Olímpicos de Inverno de 1952 em Oslo
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 em Lillehammer

Atletas noruegueses ganharam um total de 144 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, com a Vela e o Tiro Esportivo como os esportes que conquistaram mais medalhas. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a Noruega ganhou 303 medalhas (107 de ouro) — mais do que qualquer outro país — com o Esqui cross-country e a Patinação de velocidade sendo os principais esportes. A Noruega é um dos únicos três países (junto com a Áustria e Liechtenstein) a ter mais medalhas nos Jogos de Inverno do que nos de Verão.

O Comitê Olímpico Nacional da Noruega foi criado e reconhecido em 1900.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

*O total de medalhas  inclui 3 medalhas – duas pratas e um bronze – conquistados na Patinação Artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920.  Essas medalhas estão incluídas no total de medalhas dos Jogos de Verão e dos Jogos de Inverno. Esse é o motivo pelo qual os totais de medalhas não são iguais às somas dos esportes de verão e inverno.

Ver Também
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Noruega

Referências
 
 

 
Olimpiadas